Belfrage ist der Familienname folgender Personen:
 Cedric Belfrage (1905–1990), britischer Journalist, Schriftsteller und Übersetzer
 Crispian Belfrage (* 1971), britischer Schauspieler
 Bruce Belfrage (1900–1974), britischer Schauspieler und BBC-Moderator
 Fredrik Belfrage (* 1949), schwedischer Fernseh- und Radio-Moderator
 Henry Belfrage (1774–1835), schottischer Theologe
 Nicolas Belfrage (* 1940), britischer Weinexperte und Autor
 Sally Belfrage (1936–1994), US-amerikanische Schriftstellerin und Journalistin

Siehe auch:
 Belfrage (Adelsgeschlecht), schwedisches Adelsgeschlecht